Serbiens fotbollslandslag kan avse
Serbiens herrlandslag i fotboll
Serbiens damlandslag i fotboll